Lista 281 gmin w departamencie Vienne we Francji.

(CAP) Communauté d’agglomération de Poitiers, utworzone w 2000.
(CAC) Communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais, utworzone w 2001.

Gminy we Francji